Fort Valley (Arizona)
 Fort Valley (Géorgie)
 Fort Valley (Virginie)

Homonymie de localités aux États-Unis